Abdulchakim Isakovič Ismailov – militare sovietico
 Anzur Ismailov – calciatore uzbeko
 Chusejn Ismailov – ex schermidore sovietico
 Marat Ismailov – ex calciatore russo